Berkes János (1862–1934) gyógypedagógus, eredeti neve Berinza János
Berkes János (1902–1992) politikus, a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője
Berkes János (1946) operaénekes (tenor)